Teuchert ist der Familienname folgender Personen:

 Arnulf Teuchert, deutscher Motorradrennfahrer
 Bert Teuchert (* 1966), deutscher Boxer
 Cedric Teuchert (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Eduard Teuchert (1805–1883), deutscher Jurist und Politiker
 Franz Karl von Teuchert (1900–1919), österreichisches Freikorpsmitglied und Mordopfer
 Friedrich von Teuchert (1797–1872), österreichischer Offizier
 Heinz Teuchert (1914–1998), deutscher Gitarrist, Herausgeber und Hochschullehrer
 Hermann Teuchert (1880–1972), deutscher Sprachwissenschaftler
 Jörg Teuchert (* 1970), deutscher Motorradrennfahrer
 Klaus Teuchert (1939–2022), deutscher Endurosportler
 Wolfgang Teuchert (1924–2010), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger